A Szaitó Hirosi jelentheti a következőket:

Sportolók 
 Szaitó Hirosi (1933), japán kosárlabdázó
 Szaitó Hirosi (1937), japán evezős
 Szaitó Hirosi (1961), japán öttusázó
 Szaitó Hirosi (1970), labdarúgó

Egyéb 
 Szaitó Hirosi (1947–2010), japán matematikus
 Szaitó Hirosi, japán animerendező